Di seguito una lista di asteroidi dal numero 433001 al 434000 con data di scoperta e scopritore.

433001-433100 

|-
|433001 - ||  ||  || WISE
|-
|433002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433004 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433010 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433012 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433023 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433025 - ||  ||  || CSS
|-
|433026 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|433027 - ||  ||  || CSS
|-
|433028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433039 - ||  ||  || CSS
|-
|433040 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433046 - ||  ||  || CSS
|-
|433047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433055 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433057 - ||  ||  || CSS
|-
|433058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433083 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

433101-433200 

|-
|433101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433106 - ||  ||  || CSS
|-
|433107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433130 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433143 - ||  ||  || WISE
|-
|433144 - ||  ||  || CSS
|-
|433145 - ||  ||  || CINEOS
|-
|433146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433172 - ||  ||  || CSS
|-
|433173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433178 - ||  ||  || WISE
|-
|433179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433195 - ||  ||  || WISE
|-
|433196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433199 - ||  ||  || CSS
|-
|433200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

433201-433300 

|-
|433201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433206 - ||  ||  || CSS
|-
|433207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433213 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433233 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433238 - ||  ||  || CSS
|-
|433239 - ||  ||  || WISE
|-
|433240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433243 - ||  ||  || CSS
|-
|433244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433257 - ||  ||  || CSS
|-
|433258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433259 - ||  ||  || CSS
|-
|433260 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433265 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433276 - ||  ||  || WISE
|-
|433277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433290 - ||  ||  || WISE
|-
|433291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433299 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

433301-433400 

|-
|433301 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433303 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|433304 - ||  ||  || CSS
|-
|433305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433311 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433319 - ||  ||  || CSS
|-
|433320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433323 - ||  ||  || CSS
|-
|433324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433339 - ||  ||  || CSS
|-
|433340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433353 - ||  ||  || CSS
|-
|433354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433357 - ||  ||  || CSS
|-
|433358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433362 - ||  ||  || CSS
|-
|433363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433375 - ||  ||  || CSS
|-
|433376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433378 - ||  ||  || CSS
|-
|433379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433382 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433384 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433393 - ||  ||  || CSS
|-
|433394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433395 - ||  ||  || CSS
|-
|433396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433397 - ||  ||  || CSS
|-
|433398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

433401-433500 

|-
|433401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433418 - ||  ||  || CSS
|-
|433419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433426 - ||  ||  || CSS
|-
|433427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433432 - ||  ||  || WISE
|-
|433433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433435 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433437 - ||  ||  || CSS
|-
|433438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433456 - ||  ||  || CINEOS
|-
|433457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433460 - ||  ||  || CSS
|-
|433461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433468 - ||  ||  || WISE
|-
|433469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433475 - ||  ||  || CSS
|-
|433476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433483 - ||  ||  || CSS
|-
|433484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433485 - ||  ||  || WISE
|-
|433486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433499 - ||  ||  || CSS
|-
|433500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

433501-433600 

|-
|433501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433502 - ||  ||  || CSS
|-
|433503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433506 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433508 - ||  ||  || CSS
|-
|433509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433510 - ||  ||  || CSS
|-
|433511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433512 Hollyholman ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433515 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433519 - ||  ||  || WISE
|-
|433520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433525 - ||  ||  || CSS
|-
|433526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433527 - ||  ||  || CSS
|-
|433528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433534 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433539 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433542 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433544 - ||  ||  || CSS
|-
|433545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433548 - ||  ||  || CSS
|-
|433549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433550 - ||  ||  || CSS
|-
|433551 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433553 - ||  ||  || CINEOS
|-
|433554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433555 - ||  ||  || WISE
|-
|433556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433563 - ||  ||  || CSS
|-
|433564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433567 - ||  ||  || WISE
|-
|433568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433575 - ||  ||  || WISE
|-
|433576 - ||  ||  || CSS
|-
|433577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433584 - ||  ||  || WISE
|-
|433585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433586 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

433601-433700 

|-
|433601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433603 - ||  ||  || CSS
|-
|433604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433609 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433621 - ||  ||  || CSS
|-
|433622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433626 - ||  ||  || CSS
|-
|433627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433628 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|433629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433631 - ||  ||  || WISE
|-
|433632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433636 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433637 - ||  ||  || CSS
|-
|433638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433652 - ||  ||  || CSS
|-
|433653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433654 - ||  ||  || CSS
|-
|433655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433660 - ||  ||  || WISE
|-
|433661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433665 - ||  ||  || CSS
|-
|433666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433667 - ||  ||  || WISE
|-
|433668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433670 - ||  ||  || WISE
|-
|433671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433687 - ||  ||  || CSS
|-
|433688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433696 - ||  ||  || CSS
|-
|433697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433700 - ||  ||  || CSS
|}

433701-433800 

|-
|433701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433705 - ||  ||  || WISE
|-
|433706 - ||  ||  || CSS
|-
|433707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433712 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433713 - ||  ||  || CSS
|-
|433714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433718 - ||  ||  || CSS
|-
|433719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433748 - ||  ||  || CINEOS
|-
|433749 - ||  ||  || CINEOS
|-
|433750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433767 - ||  ||  || CSS
|-
|433768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433776 - ||  ||  || WISE
|-
|433777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433782 - ||  ||  || WISE
|-
|433783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433785 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433794 - ||  ||  || CSS
|-
|433795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

433801-433900 

|-
|433801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433806 - ||  ||  || CSS
|-
|433807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433826 - ||  ||  || CINEOS
|-
|433827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433843 - ||  ||  || WISE
|-
|433844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433852 - ||  ||  || WISE
|-
|433853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433857 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433860 - ||  ||  || WISE
|-
|433861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433862 - ||  ||  || CSS
|-
|433863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433866 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|433867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433868 - ||  ||  || CSS
|-
|433869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

433901-434000 

|-
|433901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433908 - ||  ||  || CSS
|-
|433909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433923 - ||  ||  || CSS
|-
|433924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|433927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433933 - ||  ||  || CSS
|-
|433934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433937 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|433938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433940 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|433941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433976 - ||  ||  || CSS
|-
|433977 - ||  ||  || CSS
|-
|433978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433991 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433992 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433995 - ||  ||  || LONEOS
|-
|433996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|433999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0433001